LSWR 460 class — тип пассажирского паровоза с осевой формулой 2-2-0, сконструированного Уильямом Адамсом для экспресс-поездов Лондонской и Юго-Западной железной дороги. На заводах  и Robert Stephenson and Company в 1884 году было построено 20 паровозов, а один — в 1887 году. Модель в целом подобна LSWR 445 class, но имеет колёса меньшего диаметра.

Первоначальный заказ составлял 10 паровозов на каждом из заводов, но в 1887 году Robert Stephenson and Company построили ещё один для выставки в Ньюкасле к золотому юбилею царствования королевы Виктории, и после выставки паровоз продали LSWR. На дороге паровозы получили номера 147, 460—478 и 526.

В 1908—1924 годах все паровозы, кроме № 526, перешли в дубликаты с прибавлением нуля перед номером.

При укрупнении железных дорог Великобритании в 1923 году все паровозы перешли к Southern Railway, но на следующий год паровозы этого типа начали списывать. Последние два, № 467 и 470, списаны в 1929 году. Ни один паровоз не сохранился.

Источники 

 

Паровозы LSWR
Паровозы типа 2-2-0
Паровозы У. Адамса